Svenska Hockeyligan 2020/2021 var den 46:e säsongen av Svenska Hockeyligan, Sveriges högsta division i ishockey. På grund av coronavirusutbrottet avslutades Svenska Hockeyligan 2019/2020 i förtid och inga lag flyttades upp eller ner mellan SHL och Hockeyallsvenskan.

Förlopp 
Säsongen präglades av den frånvarande publiken. På grund av restriktioner införda av regeringen på grund av coronaviruspandemin noterades officiellt inte fler än 300 åskådare under någon av matcherna. Det ska dock noteras att publik i logerna var tillåtet.

Den 8 september 2020 godkände SHL flera klubbars önskemål om att flytta seriematcher i september. Därmed kom premiäromgång den 19 september 2020 endast omfattas av åtta lag, istället för som planerat en full omgång. Bakgrunden till omstuvningen av premiäromgången var att klubbarna hoppades på lättnader i publikrestriktionerna som infördes i samband med Coronaviruspandemin. 

Den 22 oktober 2020 pausade Djurgårdens IF sin verksamhet, det på grund av misstänkt utbredd smitta inom Djurgården. Den 10 november 2020 återupptog Djurgården verksamheten igen, det i samband med en bortamatch mot IK Oskarshamn. Den 26 oktober 2020 pausade Linköping HC sin verksamhet, det på grund av misstänkt utbredd smitta inom klubbens SHL-lag. Den 10 november 2020 återupptog Linköping verksamheten igen, det i samband med en hemmamatch mot Skellefteå AIK. Den 29 oktober 2020 pausade Luleå HF sin verksamhet, det efter att 24 personer med koppling till klubbens SHL-lag hade konstaterad smitta. Den 10 november 2020 återupptog Luleå verksamheten igen, det i samband med en hemmamatch mot Frölunda HC.

Den 9 november 2020 pausade HV71 sin verksamhet, det efter misstanke om utbredd smitta inom HV71. Den 21 november 2020 återupptog HV71 verksamheten igen, det i samband med en bortamatch mot Färjestad BK. Den 16 november 2020 pausade Rögle BK sin verksamhet, det efter misstanke om utbredd smitta inom klubbens SHL-lag. Den 28 november 2020 återupptog Rögle verksamheten igen, det i samband med en hemmamatch mot Växjö Lakers HC. Den 25 november 2020 pausade Örebro Hockey all verksamhet för A-laget på grund av en utbredd smitta av coronaviruset inom organisationen. Den 5 december 2020 skulle Örebro återuppta verksamheten igen återupptog, det i samband med en hemmamatch mot Färjestad BK. Den 2 december 2020 meddelades dock att den matchen flyttades, det som en säkerhetsåtgärd efter att verksamheten varit nedstängd i sju dagar på grund av smitta. Örebro kom istället att återstarta hemma mot Leksand den 8 december 2020. Den 26 november 2020 pausade IK Oskarshamn sin verksamhet, det efter misstanke om utbredd smitta inom IK Oskarshamn. Den 1 december 2020 återupptog Oskarshamn verksamheten igen, det i samband med en bortamatch mot Färjestad BK.

Den 7 december 2020 pausade Brynäs IF sin verksamhet, det på grund av konstaterad covid-19-smitta inom Brynäs IF. Den 12 december 2020 skulle Brynäs återupptagit verksamheten igen, det i samband med en hemmamatch mot Linköping HC. Dock så meddelades den 8 december 2020 att matchen mot Linköping flyttas till nytt datum. Även de matcher som var tänkta att spela den 15 och 17 december, mot Leksand respektive HV71, flyttades till nytt datum på grund av fortsatt covid-19-smitta inom Brynäs IF.

Den 11 januari 2021 pausade Malmö Redhawks sin verksamhet, det efter en utbredd smitta inom laget, vilket påverkade två bortamatcherna, mot Brynäs som Djurgården, vilka flyttades fram. Den 5 januari 2021 blev Linköping HC första SHL-klubb för säsongen som entledigade sin huvudtränare, då Daniel Eriksson och Johan Åkerman övertog huvudansvaret från Bert Robertsson. Den 15 januari 2021 meddelade Johan Hemlin, sportchef och vice VD SHL, att grundserien förlängs med två veckor. Det då säsongen på grund av pandemin krävt flertalet matchflyttar. Med de två veckorna kommer lag att kunna spela ikapp tidigare flyttade matcher och slutföra grundserien. Den 17 januari 2021 blev HV71 den andra klubben som entledigade sin huvudtränare, då Stephan Lundh övertog huvudansvaret från Nicklas Rahm.

Den 20 februari 2021 pausade Malmö Redhawks sin verksamhet igen, det efter en konstaterad smitta inom laget, vilket påverkade matcherna mot Växjö och Leksand. Den 22 februari 2021 pausade Växjö Lakers sin verksamhet, det efter en konstaterad smitta inom laget, vilket påverkade en match mot Brynäs. Den 22 februari 2021 ställdes Brynäs IF in sin träning på grund av symptom i spelartruppen. Något som senare konstaterades som smitta inom Brynäs, vilket då kom att påverka sju matcher. Den 23 februari 2021 pausade IK Oskarshamn sin verksamhet, det efter en konstaterad smitta inom laget, vilket påverkade en match mot Frölunda. 

Den 8 mars 2021 pausade Malmö Redhawks sin verksamhet igen för tredje gången under säsongen, det efter en konstaterad smitta inom laget, vilket påverkade matcherna mot Örebro och Färjestad. Den 11 mars 2021 stängde Färjestad ned sin verksamhet, det efter en konstaterad smitta inom laget, vilket påverkade två matcher, mot Djurgården och Malmö. På grund av att flera lag hade en pågående smitta, så meddelade SHL den 12 mars 2021 att grundserien förlängs till den 31 mars 2021. Det från att grundserien skulle varit färdigspelad den 25 mars 2021. Den 13 mars 2021 skulle i stort sett en komplett omgång spelas, men på grund av nya fall av covid-smitta i Växjö, HV71 och Linköping, kom serieomgången endast utgöras av två matcher. Den 24 mars 2021 pausade Brynäs sin verksamhet igen, efter att fler spelare insjuknat. Åtta matcher flyttades fram.

Avbrotten gjorde att grundserien avslutades först den 3 april, och att SM-slutspelet och kvalspelet sköts upp. Svenska mästare korades först i mitten av maj.

Den mest publikfyllda matchen spelades mellan Luleå HF och Frölunda HC i Coop Norrbotten Arena den 10 november 2020 och hade 300 åskådare; detta berodde på att regeringen från och med den 22 oktober tillåtit upp till 300 åskådare på idrottsevenemang. Den 24 november sänktes taket till 8 åskådare. Före den 22 oktober låg taket på 50 åskådare.

Deltagande lag och arenor

Förändringar 
Denna säsong görs upp- och nedflyttningssystemet om. Lag 13 och 14 möts i en matchserie i bäst av sju matcher, där lag 13 har hemmafördel, förloraren åker direkt ner till Hockeyallsvenskan och segraren stannar kvar i SHL. Det bästa laget i Hockeyallsvenskan flyttas upp till SHL.

På grund av tidsbristen från framflyttningarna av matcher på grund av coronapandemin avgörs semifinalerna endast i bäst av fem matcher. Det är första gången på 19 år det sker, alltså sedan säsongen 2001/2002.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Poängliga

Slutspel
Tio lag gör upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare. Lagen matchas i varje omgång efter tabellplacering: högst placerat lag möter lägst placerat lag, näst-högst placerat lag möter näst-lägst placerat lag och så vidare.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler 
I åttondelsfinal 1 möts laget på 7:e plats laget på 10:e plats. I åttondelsfinal 2 möts laget på 8:e plats laget på 9:e plats. Åttondelsfinalerna spelas i bäst av tre matcher. Vinnaren i respektive åttondelsfinal går vidare till kvartsfinal.

Färjestad BK–Malmö Redhawks

Frölunda HC–Djurgårdens IF

Färjestad och Frölunda vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinaler 
Växjö Lakers–Färjestad BK

Leksands IF–Örebro HK

Rögle BK–Frölunda HC

Skellefteå AIK–Luleå HF

Växjö, Örebro, Rögle och Skellefteå  vidare till semifinal.

Semifinaler 
Växjö Lakers–Örebro HK

Rögle BK–Skellefteå AIK

Växjö och Rögle vidare till final.

Final 
Växjö Lakers–Rögle BK

Växjö svenska mästare efter 4–1 i matcher.

Play out
Play out spelades i bäst av 7 matcher, för att avgöra vilket av de två sista lagen i serien som skulle flyttas ner till Hockeyallsvenskan nästa säsong.

Brynäs spelar kvar i SHL, HV71 flyttas ner till Hockeyallsvenskan nästa säsong.

TV-sändningar
C More har sändningsrättigheterna för SHL säsongen 2020/2021 och har tre huvudsändningsdagar, tisdagar, torsdagar och lördagar. Torsdagar och lördagar är sändningar med studiosändning. Lördagsändningen börjar kl 14.30 och har två huvudmatcher, där den första matchen börjar kl 15.15 och den andra huvudmatchen kl 18.00. Den första matchen sänds parallellt i C More och TV4.

Referenser

Externa länkar
SHL.se (officiell webbplats för Svenska Hockeyligan)

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Ishockeysäsongen 2020/2021
2020/2021